Simonazzi ist der Familienname folgender Personen:

 André Simonazzi (* 1968), Schweizer Vizekanzler und Regierungssprecher
 Roberto Simonazzi (* 1963), deutscher Leichtathlet